Тормос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 5,30 км². Население — 380 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Tormos
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Localización de Tormos en Google Maps
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте